Хосе Мартин Куевас Кобос (; Гвадалахара, 28. септембар 1969) познат као Педро Фернандез () је мексички певач и глумац.

Дискографија

Теленовеле

Филмови

Спољашње везе 

 Званични сајт
 

Рођени 1969.
Мексички глумци
Мексички певачи